Herpersdorf ist der Ortsname von

 Herpersdorf (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Herpersdorf (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Herpersdorf (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Herpersdorf (Nürnberg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Herpersdorf (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch
 Herbersdorf